Duque (spanisch: Herzog) ist der Familienname folgender Personen:

 Abe Duque (Carlos Abraham Duque Alcivar, * 1968), US-amerikanischer Techno-DJ und Musikproduzent
 Anna Duque y González de Durana (* 1976), deutsch-spanische Kunsthistorikerin
 Fabio Duque Jaramillo (1950–2022), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Garzón
 Francisco Duque (* 1957), philippinischer Politiker und Mediziner
 Hernan Duque de Estrada († 1551), spanischer Diplomat, Botschafter Spaniens im Vereinigten Königreich
 Iván Duque (* 1976), kolumbianischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jaime Enrique Duque Correa (1943–2013), kolumbianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von El Banco
 Joaquim Osório Duque Estrada (1870–1927), brasilianischer Dichter und Journalist
 Leonardo Duque (* 1980), kolumbianischer Radrennfahrer
 Mariana Duque Mariño (* 1989), kolumbianische Tennisspielerin
 Orlando Duque (* 1974), kolumbianischer Extremsportler
 Pedro Francisco Duque (* 1963), spanischer Astronaut
 Rafael Morales Duque (1929–2021), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Präfekt von Guapi
 Roberto Pineda Duque (1910–1977), kolumbianischer Komponist
 Tulio Duque Gutiérrez (* 1935), kolumbianischer Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Pereira
 Víctor Duque (* 1958), uruguayischer Fußballspieler

Weitere Bedeutungen:
 Duque (Tibet), Region in Tibet

Siehe auch:
 Duc